Huje (Sleeswijk-Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Huje (Ilirska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Ilirska Bistrica